Copa Catalunya d'automobilisme
 Copa Catalunya de bàsquet femenina
 Copa Catalunya de bàsquet masculina
 Copa Catalunya de corfbol
 Copa Catalunya de futbol femenina
 Copa Catalunya de futbol masculina
 Copa Catalunya de futbol sala femenina
 Copa Catalunya de futbol sala masculina
 Copa Catalunya de waterpolo femenina
 Copa Catalunya de waterpolo masculina